Владимир Божко: Божко, Владимир Карпович (род. 1949) — казахский государственный деятель.
 Божко, Владимир Лукич (1908—1994) — советский горный инженер.